

Cinema 
L'inseguita (The Hunted), film statunitense del 1948 diretto da Jack Bernhard 
In trappola (The Hunted), film statunitense del 1995 diretto da J.F. Lawton
The Hunted – film del 1998 diretto da Max Kleven
The Hunted - La preda (The Hunted), film statunitense del 2003 diretto da William Friedkin
The Hunted – film del 2013 diretto da Josh Stewart

Televisione 
 Inseguimento mortale (The Hunted) – film per la televisione del 1998 diretto da Stuart Cooper 
The Hunted – serie televisiva statunitense creata da Robert Chapin
I perseguitati (The Hunted) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation

Romanzi 
The Hunted di Grant Blackwood, con pseudonimo di David Michaels (2011)

Musica 

 The Hunted – singolo dei Saint Asonia del 2019